Marie Wilhelmine Friederike Prinzessin von Hessen-Kassel (* 21. Januar 1796 in Hanau; † 30. Dezember 1880 in Neustrelitz) war Großherzogin von Mecklenburg-Strelitz.

Familie 
Sie war die Tochter des Landgrafen Friedrich III. von Hessen-Kassel und Rumpenheim (1747–1837) und der Karoline Polyxena von Nassau-Usingen (1762–1823).

Marie heiratete am 12. August 1817 Großherzog Georg von Mecklenburg-Strelitz (1779–1860), Sohn des Großherzogs Karl II. von Mecklenburg-Strelitz (1741–1816) und der Prinzessin Friederike von Hessen-Darmstadt (1752–1782).

Vorfahren

Nachkommen 
Aus dieser Ehe gingen vier Kinder hervor:
Luise (1818–1842)
Friedrich Wilhelm (1819–1904), Großherzog von Mecklenburg-Strelitz
Karoline Charlotte Marianne (1821–1876)
Georg  (1824–1876)

Malerei 

Großherzogin Marie war eine begabte Malerin. Sie schuf vor allem Kopien von berühmten Gemälden alter Meister. Davon sind die Altargemälde in St. Laurentius (Schönberg) und in der Stadtkirche Neustrelitz (Kreuztragung nach Raffaels Kreuztragung Christi (Raffael), 1856) erhalten. Ihre Kopie nach Albrecht Dürer Christus am Kreuz, die seit 1868 das Altarbild der Johanniterkirche auf der Schlossinsel in Mirow war, verbrannte 1945.

Weblinks 

 
 

Großherzogin (Mecklenburg)
Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Rumpenheim)
⚭Marie #HessenKassel #17961880
Deutscher
Geboren 1796
Gestorben 1880
Frau